Sofroni (escriptor), escriptors eclesiàstic grec
 Sofroni de Jerusalem, Patriarca de Jerusalem